Abendsonne steht für:

 Abendsonne (Motorrad), Motorradmodell
 Abendsonne, Kurzgeschichte von William Faulkner (1930), siehe That Evening Sun
 Abendsonne (1917), österreichischer Kurzfilm von Emil Leyde 
 Zeche Abendsonne, Bergwerk 

Siehe auch:
 Abendschein